Neutor steht für:
 Neutor (Aachen), Stadttor in Aachen
 Neutor (Linz am Rhein), Stadttor in Linz am Rhein
 Neutor (Münster), Stadtviertel in Münster
 Neutor (Nürnberg), Stadttor Nürnberg
 Sigmundstor (Salzburg), Mönchsbergtunnel in Salzburg (im Volksmund als „Neutor“ bezeichnet)
 Neutor (Steyr), Stadttor in Steyr
 Neutor (Worms), Tor in der mittelalterlichen Stadtmauer von Worms
 Neutor (Würzburg), 1652/1653 fertiggestelltes Tor der Festung Marienberg

Siehe auch:
 Neues Tor
 Neutorplatz
 Neutorstraße